Радченское сельское поселение — муниципальное образование Богучарского района Воронежской области России.

Административный центр — село Радченское.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят:
 село Радченское, 
 село Криница, 
 хутор Дядин, 
 хутор Кравцово,
 село Травкино.

Примечания 

Муниципальные образования Богучарского района
Сельские поселения Воронежской области